

Cinema 
 Desperados (The Desperadoes) – film del 1943 diretto da Charles Vidor
 Desperado (The Desperado) film del 1954 diretto da Thomas Carr
 El Desperado – film del 1967 diretto da Franco Rossetti
 Non uccidevano mai la domenica (The Desperados) – film del 1969 diretto da Henry Levin
 Desperado – film del 1978 diretto da James Edgin
 Desperado – film del 1995 diretto da Robert Rodriguez

Letteratura 
 Prima della passione (Desperado) – romanzo di Diana Palmer del 2002

Musica 
 Desperado – gruppo musicale heavy metal
 Desperados – nome iniziale dei Dezperadoz, gruppo musicale heavy metal tedesco
 Desperado – album di Pat Martino del 1970
 Desperado – traccia dell'album Killer di Alice Cooper del 1971
 Desperado – album degli Eagles del 1973
 Desperado – traccia dell'album Desperado degli Eagles del 1973
 Desperado – album della colonna sonora del film Desperado del 1995
 Desperado – traccia dell'album Fullblast di Kiko Loureiro del 2009
 Desperado – singolo di Rihanna del 2017

Sport 
 Dallas Desperados – squadra di Arena Football League

Televisione 
 Desperado (Desperado: The Outlaw Wars) – film per la televisione del 1989 diretto da E.W. Swackhamer
 Una nuova vita (Desperados) – episodio della prima stagione di Falcon Beach
 Desperados – film Netflix del 2020 diretto da LP

Videogiochi 
 Desperados: Wanted Dead or Alive – videogioco stealth in tempo reale con tattiche di gioco per computer, ambientato nel 1881 in Louisiana, Texas e Nuovo Messico
 Gun.Smoke – videogioco sparatutto a scorrimento verticale, convertito con il titolo Desperado

Altro 
Desperados – birra francese